Trogons (orde), de monotypische orde van vogels Trogoniformes, die slechts één familie bevat, de Trogonidae
Trogon (geslacht), een geslacht van vogels uit de familie van de Trogonidae